Hofius ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Hofius, Hydrologe in Frankfurt
 Otfried Hofius (Otto Friedrich Hofius), Theologe (Neues Testament) in Tübingen.